A nemzeti gárdák egyes országokban megtalálható katonai vagy félkatonai szervezetek. Általában két csoportjuk van: egyes esetekben a nemzeti gárda az adott ország központi fegyveres erejének egy állami irányítás alatt lévő alkotóeleme, máskor az államtól független, világnézeti alapon szerveződő, tipikusan katonai mintára felépülő egyesület.

Állami irányítás alatt álló nemzeti gárdák 
Nemzeti Gárda (USA)
Ciprusi Nemzeti Gárda
Nemzeti Gárda (Venezuela)

Állami irányítástól független nemzeti gárdák 
 Cseh Nemzeti Gárda
 Magyar Nemzeti Gárda Mozgalom

Kapcsolódó szócikkek 
 Köztársasági Gárda (egyértelműsítő lap)